Il singolare del Lipton International Players Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gabriela Sabatini ha battuto in finale 6–1, 4–6, 6–2 Chris Evert.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton International Players Championships 1989